Ниже представлен список фильмов, созданных при участии Аргентины в 1996 году.

Ссылки 
 Аргентинские фильмы 1996 года на сайте Internet Movie Database

Списки фильмов Аргентины по годам 
Фильмы Аргентины 1996 года